Amerikai Egyesült Államok
Lisbon (Connecticut)
Lisbon (Észak-Dakota)
Lisbon (Florida)
Lisbon (Illinois)
Lisbon (Indiana)
Lisbon (Iowa)
Lisbon (Louisiana)
Lisbon (Maine)
Lisbon (Maryland)
Lisbon (Missouri)
Lisbon (New Hampshire)
Lisbon (New York)
Lisbon (Ohio)
Lisbon (Juneau megye, Wisconsin)
Lisbon (Waukesha megye, Wisconsin)
 Portugália
Lisszabon (angolul Lisbon)